Ver sacrum bezeichnet

einen antiken Brauch: ver sacrum (Antike) 
eine Zeitschrift der Wiener Secession, siehe Ver Sacrum.